L'edizione 1949-1950 della Lega Nazionale A vide la vittoria finale del Servette FC Genève.

Capocannoniere del torneo fu Jacques Fatton (Servette FC Genève), con 32 reti.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Svizzera 1949-1950
      Vincitrice Coppa di Svizzera 1949-1950
      Retrocessa in Lega Nazionale B 1949-1950

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tabellone 
Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Verdetti 
  Servette Campione di Svizzera 1949-1950.
  Losanna vincitrice della Coppa Svizzera 1949-1950.
  San Gallo e Berna retrocessi in Lega Nazionale B 1950-1951.

Classifica marcatori

Bibliografia 
Gazzetta Ticinese, annate 1949 e 1950;
L'Express, annate 1949 e 1950;
L'Impartial, annate 1949 e 1950;
Le Temps, annate 1949 e 1950;
Tribune de Lausanne, annate 1949 e 1950.

Collegamenti esterni 
 
  Classifica e marcatori su RSSSF.
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  
  

Calcio nel 1949
Calcio nel 1950
1949-1950